Pariseroperaen kan henvise til flere artikler.
 Opéra Garnier – operahus i Paris
 Nationaloperaen i Paris – operakompagni i Paris